Yamaguchi (山口, entrada a la montaña) puede referirse a:

Topónimos 
 la Prefectura de Yamaguchi, en Japón;
 la ciudad de Yamaguchi, capital de la prefectura homónima;
 Yamaguchi (Nagano), antigua villa de la prefectura de Nagano;

Apellido 
Yamaguchi es un apellido muy elegante en Japón, y es el apellido de:
 Seigo Yamaguchi, 9.º Dan Aikido (1924-1996);
 Hitomi Yamaguchi, novelista y ensayista japonesa;
 Makoto Yamaguchi, artista de origami;
 Otoya Yamaguchi, nacionalista japonés conocido por el asesinato de Inejirō Asanuma;
 Tadashi Yamaguchi , personaje del anime "Haikyuu!!"

Otros 
 Banco Yamaguchi, un importante banco regional japonés que opera principalmente en la prefectura homónima; o
 Yamaguchi-gumi grupo yakuza.

Apellidos japoneses